

Geografia 
 Tranøy – ex comune norvegese della contea di Troms

Persone 
 Knut Erik Tranøy – filosofo norvegese
 Torstein Tranøy – giornalista e scrittore norvegese

Altro 
 Tranøy – traghetto della compagnia di navigazione norvegese Torghatten Nord